Трёхглавая, также пишется как Трехглавая — топоним (тип: ороним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Трехглавая — гора, юго-западнее г. Орлиная, координаты 63°03' с. ш. 175°25' в. д., код ГКГН 766479.
 Трёхглавая — гора, в южной части Чукотского нагорья, координаты 66°10' с. ш. 177°26' в. д., код ГКГН 157716.
 Трёхглавая — гора, в северной части хребта Эргуней, на правом берегу нижнего течения р. Эргувеем, координаты 65°59' с. ш. 165°32' в. д., код ГКГН 764455.
 Трёхглавая — гора, на юго-западе Анадырского плоскогорья, в истоке р. Средний Чинейвеем, координаты 66°08' с. ш. 171°04' в. д., код ГКГН 765808.

См. также 
 Трёхглавое
 Трёхглавые
 Трёхглавый